Het Bureau voor Normalisatie, een Belgische overheidsinstantie
 De Nouvelle Biographie Nationale, een Belgisch biografisch naslagwerk